Bantysch-Kamenskij (russisch Бантыш-Каменский) ist der Familienname folgender Personen:
 
 Dmitri Nikolajewitsch Bantysch-Kamenskij (1788–1850), russischer Historiker
 Nikolai Nikolajewitsch Bantysch-Kamenskij (1737–1814), russisch-ukrainischer Historiker